Antíoco es un nombre propio, que puede referirse a:

Santos 
 San Antíoco de Sulci o de Cerdeña  (f. entre 117 y 138), mártir bajo Adriano en la isla de Sulci (hoy isla de Sant'Antioco) frente a Cerdeña; celebrado el 13 de diciembre.
 San Antíoco de Armenia (f. c. 130), con Soukias, Lucien, Polyeucte, Quadrat, Iksoron, Memmas, Phocas, Serge, Domece, Adrien, Zosime, Víctor, Thalkise, Jourdain, Anastase, Théodore, nobles de la corte de Armenia, mártires; celebrado el 15 de abril.
 San Antíoco de Cesarea (f. c. 303), junto con Nicostrate, Procopio y Teodosia, tribunos y sus soldados, todos mártires en Cesarea de Palestina durante la persecución de Diocleciano; celebrado el 21 de mayo por la iglesia católica y el 8 de julio por la iglesia ortodoxa.
 San Antíoco de Anastasiópolis (), médico en Galacia y Capadocia, hermano de San Platón y San Ciriaco, mártires en Capadocia; celebrado el 16 de julio.
 San Antíoco de Lyon (f. c. 410), obispo metropolitano de Lyon; celebrado el 13 de agosto por la iglesia católica y el 15 de octubre por la iglesia ortodoxa.
 San Antíoco de Siria (), junto con Juan, Moisés y Antonino, ascetas de las montañas de Siria; celebrado el 23 de febrero.
 San Antíoco el Monje o el Sabaita (f. c. 630 o 635), monje en el Monasterio de Mar Saba en Palestina, autor de las "Pandectas de las Sagradas Escritura"; celebrado el 24 de diciembre y el 22 de enero.

Imperio seléucida 
 Antíoco (padre de Seleuco I Nicátor) (), padre de Seleuco I Nicator, fundador del Imperio seléucida helenístico
 Antíoco I Sóter (f. 261 a.C.), rey del Imperio seléucida
 Antíoco II Teos (286 a.C.-246 a.C.), rey del Imperio seléucida que reinó del 261 a.C. al 246 a.C.
 Antíoco (hijo de Antíoco II Teos), el hijo pequeño de Antíoco II Teos
 Antíoco Hierax (f. 226 a.C.), hermano rebelde de Seleuco II Calínico
 Antíoco III el Grande (241-187 a.C.), hijo menor de Seleuco II Calínico, se convirtió en el sexto gobernante del Imperio seléucida (222-187 a.C.)
 Antíoco (hijo de Antíoco III el Grande), primer hijo de Antíoco III el Grande
 Antíoco (hijo de Seleuco IV Filopátor), primer hijo de Seleuco IV Filopátor
 Antíoco IV Epífanes (215 a.C.-164 a.C.), gobernante del Imperio seléucida desde 175 a.C. hasta 164 a.C.
 Antíoco V Eupátor (173 a.C.-162 a.C.), gobernante del Imperio seléucida que reinó 164-162 a.C.
 Antíoco VI Dioniso (148-138 a.C.), rey del Imperio seléucida, hijo de Alejandro Balas y Cleopatra Tea
 Antíoco VII Sidetes (f. 129 a.C.), rey del Imperio seléucida, reinó desde el 138 al 129 a.C.
 Antíoco VIII Gripo (f. 96 a.C.), gobernante del Imperio seléucida, hijo de Demetrio II Nicator
 Antíoco IX Ciciceno (f. 96 a.C.), gobernante del Imperio seléucida, hijo de Antíoco VII Sidetes y Cleopatra Tea, medio hermano de Antíoco VIII
 Antíoco X Éusebes (f. 83 a.C.), gobernante del Imperio seléucida desde el 95 a.C.
 Antíoco XI Epífanes (f. 92 a.C.), gobernante del Imperio seléucida, hijo de Antíoco VIII Gripo y hermano de Seleuco VI Epífanes
 Antíoco XII Dioniso (Epífanes Filopátor Calínico), gobernante del Imperio seléucida reinó 87–84 a.C.; quinto hijo de Antíoco VIII Gripo
 Antíoco XIII Asiático (f. 64 a.C.), uno de los últimos gobernantes del Imperio seléucida

Reino de Comagene 
 Antíoco I de Comagene (f. 38 a.C.), reinó 70 a.C.-38 a.C.
 Antíoco II de Comagene (f. 29 a.C.), hombre de ascendencia armenia y griega
 Antíoco III de Comagene (f. 17 d.C.), reinó 12 a.C.-17
 Antíoco IV de Comagene, reinó 38-72
 Cayo Julio Arquelao Antíoco Epífanes (38-92)
 Cayo Julio Antíoco Epífanes Filopapo (65-116)

Otros 
Antíoco de Ascalón, filósofo del 
Antíoco de Mesenia, rey de Mesenia del 
Antíoco de Siracusa, historiador griego del 
Antíoco de Atenas, militar ateniense del 
Antíoco (escultor), posiblemente un escultor del 
Antioco Hernández Morales, militar mexicano.
 Antíoco (mitología), nombre de cinco figuras de la mitología griega
 Antíoco de Alejandría, escritor de comedia griega
 Antíoco (poeta), poeta epigramático, uno de cuyos epigramas se conserva en la Antología griega
 Antíoco de Laodicea, filósofo escéptico y discípulo de Zeuxis
 Antíoco (escultor), escultor de la antigua Grecia de Atenas
 Antíoco de Siracusa (c. 423 aC), historiador griego
 Antíoco de Atenas (almirante), almirante ateniense de Alcibíades (407 a.C.)
 Antíoco Gelotopoios, almirante que sirvió bajo Alejandro el Grande y más tarde bajo Seleuco I
 Antíoco de Arcadia, enviado griego a Persia ()
 Antíoco de Antioquía, rey villano en la leyenda de Apolonio de Tiro
 Antíoco, rey villano en Pericles, príncipe de Tiro de Shakespeare
 Antíoco de Ascalón (c. 130–68 a.C.), filósofo, miembro de la Academia de Platón
 Antíoco de Sulcis (murió 110), mártir cristiano de Cerdeña
 Antíoco de Atenas (filósofo) (c. 100 e.c.), filósofo y astrólogo
 Antíoco Philometor (c. ), médico antiguo
 Antíoco (médico) (c. ), médico antiguo, diferente al anterior
 Publius Anteius Antiochus (c. 200 e.c.), también conocido como Antíoco de Aegae, un sofista o filósofo cínico
 Septimio Antíoco (muerto en 273), último emperador de Palmira (273)
 Antíoco (praepositus sacri cubiculi), cortesano bizantino y tutor imperial
 Antíoco obispo de Ptolemais, obispo del 
 Antíoco Chuzon, político del Imperio Bizantino del 
 Antíoco de Palestina, monje del 
 Antíoco (estratega de Sicilia), gobernador bizantino de Sicilia

pl:Antioch